І́ствуд () — англійське прізвище, похідне від давньоанглійських слів east та wudu, що у поєднанні означає «східний ліс». Предки носіїв прізвища мешкали на схід від лісу, або у східній околиці лісу, або у місцевості під назвою «Eastwood». Відомі особи з таким прізвищем:

 Еліс Іствуд (; 1859—1953) — канадсько-американська жінка-ботанік.
  (; 1972) — американська акторка, кінорежисер, кінопродюсер, співачка, модельєр та фотомодель.
 Клінт Іствуд (; 1930) — американський кіноактор та кінорежисер.
 Майк Іствуд (; 1967) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Скотт Іствуд (; 1986) — американський актор, продюсер, модель, син Клінта Іствуда.